Conaty steht für
 die anglisierte Form des gälisch-irischen Familiennamens "Ó Connachtaigh", was "Nachfahre des Connachtman" bedeutet.

Conaty ist der Familienname folgender Personen:
 Rich Conaty (1954–2016), New Yorker DJ
 Roisin Conaty (* 1979), britische Komikerin, Schauspielerin und Autorin
 Thomas James Conaty (1847–1915), ehemaliger Bischof des Erzbistum Los Angeles